Municipio de Mullen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mullen (condado de Jones, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Mullen (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.